

Населені пункти та їхні частини
 Рихлик — село в гміні Суленцин Суленцинського повіту Любуського воєводства
 Рихлик — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Рихлик — лісова осада в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки